Список университетов Канады содержит общественные университеты Канады, имеющие лицензию на выдачу степеней. Не включены филиалы и прочие отделения.

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 Association of Universities and Colleges of Canada
 Полный список университетов Канады | Образование в Канаде, курсы английского, колледж, университет, стажировки, последипломное обучение
 Рейтинг университетов Канады 2016/2017

Канада
Универ